Igor Korčák – czeski rzeźbiarz i ceramik (* 1927) 
 Jakub Korčák – czeski dyrektor teatru (* 1961) 
 Jaromír Korčák – czeski geograf, demograf i statystyk (1895–1989), brat Rostislava Korčáka 
 Josef Korčák – czeski działacz komunistyczny (1921–2008)
 Miroslav Korčák – słowacki ceramik (* 1956) 
 Ondřej Korčák – czeski jeździec motocyklowy (* 1983)
 Rostislav Korčák – czeski dziennikarz i pisarz (1894–1984), brat Jaromíra Korčáka 
 Vladimír Korčák – czeski poeta i tłumacz (1949–2012), wnuk Rostislava Korčáka

Zobacz też 
 Korczak